Les Montagnes Blanches peuvent désigner :

Toponyme 
 les montagnes Blanches, ou Lefká Óri, un massif montagneux en Crète ;
 les montagnes Blanches, une chaîne de montagnes en Arizona ;
 les montagnes Blanches, une chaîne de montagne en Californie ;
 les montagnes Blanches, une chaîne de montagnes dans les Appalaches ;
 les montagnes Blanches, un massif des Laurentides ;
 les montagnes Blanches, une chaîne de montagnes fictive de la Terre du Milieu, issus de l'œuvre de J. R. R. Tolkien ;

Autre 
 un journal crétois, publié par Elefthérios Venizélos en 1889.

Voir aussi 
Bataille de la Montagne-Blanche
Rivière des Montagnes Blanches, un affluent du lac Manouane, coulant dans Mont-Valin, MRC Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme